Джуда () — фамилия. Известные носители:

 Джуда, Джей Стиллсон (1911—2000) — американский историк религии.
 Джуда, Джефф — американский продюсер.
 Джуда, Заб (род. 1977) — американский боксёр.